179 rok naszej ery
 179 rok przed naszą erą
 179 liczba liczba pierwsza
 galaktyka NGC 179
 planetoida (179) Klytaemnestra
 droga wojewódzka nr 179
 linia kolejowa nr 179
 179 Pułk Piechoty
 179 Pułk Piechoty (14 Saksoński) – niemiecki pułk piechoty okresu Cesarstwa Niemieckiego
 179 Pułk Piechoty (II RP) – polski pułk piechoty okresu II RP
 179 to standardowy numer portu protokołu BGP